5 sezon ADAC Formel Masters – rozpoczął się 31 marca i zakończył się 30 września 2012 po dwudziestu czterech rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony ADAC Formel Masters
2012 w sportach motorowych
2012 w Niemczech
2012 w Holandii
2012 w Austrii